Вита́лий Григо́рьевич Гуза́нов (26 апреля 1928, село Рубское, ныне Княгининского района Нижегородской области — 6 февраля 2006) — русский писатель, сценарист. Член Союза писателей России, юный участник Отечественной войны, учился в школе соловецких юнг, затем участвовал в боевых действиях.                

Когда писателя, журналиста, историка, сценариста и режиссера Виталия Григорьевича Гузанова называли литературным соратником Валентина Пикуля, он скромно уточнял: не соратник, а мателот. Если Пикуль – это флагманский корабль в отечественной исторической беллетристике, то себя В.Г. Гузанов считал мателотом – кораблем, идущим в строю рядом с флагманом, но не претендующим на ту же роль. Скромность, безусловно, украшает, однако в данном случае она также побуждает возразить. Может быть, в отношении чисто литературной славы и читательской популярности  Гузанов и проигрывает Пикулю, но зато в том, что касается масштаба вклада в русскую культуру, эти два выдающиеся деятеля, которые, кстати говоря, в сороковые годы вместе учились в «Школе юнгов Военно-морского флота» на Соловках, а впоследствии дружили, совершенно равны.

Виталий Григорьевич Гузанов – капитан I ранга, лауреат нескольких литературных премий, в том числе и премии им. В. Пикуля (1998 г.), кавалер 28 правительственных наград СССР и России. Все эти отличия заслужены не только двадцатью художественными и документальными книгами и пятьюдесятью снятыми фильмами о прославленных русских моряках, но и активнейшей деятельностью В.Г. Гузанова по культурному сближению России и Японии, увековечиванию памяти наших героических соотечественников, восстановлению исторических памятников, организации музеев и библиотек. В числе прочего, В.Г. Гузанов проделал огромную работу как историк и как организатор, восстанавливая в Японии кладбища и мемориалы, посвященные русским солдатам, погибшим в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг.

Творчество 

В 1969 году была издана первая художественная книга Гузанова — историческая повесть «Одиссей с Белой Руси». Она рассказывает об Иосифе Антоновиче Гошкевиче — учёном-путешественнике, который трижды обогнул под парусом земной шар, был одним из первых русских исследователей стран Азии и Африки.

Судьба столь яркой личности взволновала не только наших соотечественников, но и японцев – презентация «Одиссея с Белой Руси» в переводе на японский язык, которая прошла в Японии в 1985 году, имела немалый успех. Несмотря на то, что японцы не всегда охотно воспринимают творчество иностранцев, книга привлекла внимание людей, интересующихся русско-японскими культурно-историческими связями – в результате в 1989 г. по инициативе и при непосредственном участии В.Г. Гузанова в г. Хакодатэ (о. Хоккайдо) был открыт бюст-памятник И.А. Гошкевичу.

Автор трилогии о святителе Николае Японском: «Иеромонах», «Архиепископ», «Ваш слуга и богомолец».

Кавалер ордена Дружбы (2006).

Гузанов, В.Г. Архиепископ. Жизнь и подвиги святителя Николая Японского (продолжение I-й части «Иеромонах»: докум. повествование  / В.Г.Гузанов. – М.: изд-во МУП «Юго-Восток-сервис»,2003. – 287с. В судьбе главного героя книги были такие счастливые минуты, когда он беседовал с детьми и внуками А.С.Пушкина, общался с самим Ф.М.Достоевским, был знаком с великими князьями и княгинями, видными мореплавателями, учеными Санкт-Петербурга и Москвы, переписывался с крупными публицистами  И.С. Аксаковым, М.Н. Катковым, И.Ф.Горбуновым, Л.А.Тихомировым, не говоря уже о тех литераторах-путешественниках, которые оставили воспоминания о Японии: В.В.Крестовский, Г.Д. Шрейдер, М.А.Федоров, Н.П. Азбелев (кстати, оба последние в генеральских чинах), князь Э.Э. Ухтомский. В своих путевых очерках они указывают на тесную связь с архиепископом Николаем, проливают свет на его апостольские деяния в Японии.

Гузанов, В.Г. В октябре сорок четвертого: морская быль / В.Г. Гузанов. – М.:РБП, 1995. – 8с. – (50 лет Великой победы. Рекламная б-чка поэзии).«Сегодня, юнга, ты стал мужчиной. Моряк проявляет свое человеческое «я» больше всего там, где быть человеком почти невозможно». Эти слова капитана, произнесенные в адрес юнги Гузанова и определяют суть данной были.

Гузанов, В.Г. «Ваш слуга и богомолец…»: ист. эссе: 3-я часть докум. повестей «Иеромонах» и «Архиепископ»  / В.Г.Гузанов;  о-во « Россия-Япония». – М.: изд-во МУП «Юго-Восток-сервис»,2003. – 168с. Переписка контр-адмирала С.О. Макарова с Николаем, епископом  Ревельским, начальником Русской Духовной Миссии в Японии 1888-1890 гг.

Гузанов, В.Г, Кириченко А.А. Взаимопонимание: История. Судьбы. Проблемы  / В. Гузанов, А.А. Кириченко; о-во «Россия-Япония». М.: изд-во ООО «Экспресс Полиграф Сервис, 2005. – 78 с.: ил.

В предлагаемой широкому читателю историко-документальной книге авторы стремились подойти к наболевшему вопросу о судьбах военнопленных Квантунской армии с гуманистической точки зрения, с позиции «народной дипломатии». Несмотря на то, что после окончания Второй мировой войны прошло 60 лет мирных лет, однако до сих пор многие россияне не знают всей правды о сибирских лагерях, в которых томились, выживали и умирали японские солдаты и офицеры.

Гузанов, В.Г.  Евфимий Путятин: Мореплаватель. Дипломат. Христианин / В. Гузанов; о-во « Россия-Япония»; обложка, оформ. и ил. автора.– М.: изд-во ООО «Экспресс Полиграф Сервис», 2005. – 74с.: ил 

.Документальная повесть о Е.В.Путятине. В молодые годы он совершил кругосветное плавание, участвовал  в знаменитом Наваринском сражении на фрегате «Азов». В адмиральском чине возглавлял дипломатические миссии  в Иран, Японию и Китай. Подписал русско-японский трактат и Тяньцзинъский торговый договор с Китаем. Не будучи исследователем в прямом смысле слова, он, тем не менее, на фрегате «Паллада» и пароходо-корвите «Америка» составил описание восточного побережья Кореи, Сахалина, открыл заливы Посъета и Ольги. Его именем назван остров  и два мыса в Тихом океане. К этому следует добавить, что Евфимий Васильевич Путятин был глубоко верующим православным человеком.

Гузанов, В.Г. За кораблями в Америку: докум. повесть / В.Г.Гузанов. – М.: изд-во МУП «Юго-Восток-сервис»,2004. – 196с.

В тяжелые годы второй мировой войны советские моряки, рискуя жизнью, на малых американских кораблях пересекли Атлантический океан, не потеряв во время перехода ни одного судна. Проявив беспримерное мужество, они заслужили право называться первопроходцами. Эта тема в документальной литературе, в России, освещается впервые. Книга повествует о первой спецкоманде североморских и балтийских моряков, которые в начале 1943 года прибыли в Америку для приемки тральщиков и «больших охотников» по ленд-лизу. Она рассчитана на широкий круг читателей.

Гузанов, В.Г. И праху близких поклониться …: русские воинские кладбища в Японии: ист. хроника / В.Г. Гузанов; о-во « Россия-Япония»; «Росзарубеж – центр» при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Япония сегодня»,2000. – 128с.: ил.

В книге пойдет речь о русских воинских некрополях в Японии. Во многих портах, в которых останавливались  российские корабли в XIX веке, история хранит имена русских людей, известных в свое время в российском флоте, но забытых сегодня. Напомнить российским гражданам о тех соотечественниках, которые волею судеб оказались под сенью русских крестов на чужой земле, в далекой островной Японии имеет цель эта хроника.

Гузанов, В.Г. Кавалер ордена Дружбы: [Из записной книжки писателя]/ В.Г.Гузанов. – М.: изд-во МУП «Юго-Восток-сервис»,2004. – 80с.

О японцах, служащих в финансово-банковской сфере и посвятивших ей свою жизнь, российский читатель, как правило, знает очень мало; или вообще ничего не знает. Автор этой книги штрихами нарисовал портрет Косабуро Дайдодзи – видного японского банкира и общественного деятеля. С его именем связаны многие практические инициативы в северной префектуре Аоморе (главный остров Хонсю), которая за последние десятилетия упрочила дружеские, культурные и экономические контакты с российским Дальним Востоком.

Гузанов, В.Г. Кодовое название «Вест»: докум. повесть / В.Г. Гузанов. – Мурманск: Мурманское  кн. изд-во, 1985. – 192с.

Документальная  повесть о мужественных людях – моряках-североморцах, участниках десантной операции под названием «Вест», о боях в Заполярье осенью сорок четвертого, в результате которых был освобожден  порт Линахамари, а враг выброшен за пределы СССР. Издание посвящено 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Соловецкие юнги: Соловецкие острова. Школа юнг.1942г.: докум. книга / сост. и ред. Ю.К.Комаров; издана по решению Московского совета ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ РФ – участников Великой Отечественной войны. – М.: гуманитарный центр «Монолит», 2004. – 408с.:ил.

Эта документальная книга издана к 60-летию Победы советского народа над фашистской Германией.  В 1942 году была создана знаменитая Соловецкая школа юнг, где подростки получали морскую специальность, чтоб воевать на боевых кораблях. Воевали достойно. Не все, к сожалению вернулись. Но те, кто пережил войну, и в мирное время преодолевали трудности, восстанавливая и развивая народное хозяйство страны. Бывшие юнги. Каждый - личность. И чтоб не затерялся их след, не стерся из памяти, Совет ветеранов обратился к выпускникам Соловецкой школы юнг с просьбой рассказать о себе, о своей жизни. Эта книга о воспитанниках школы, их командирах и воспитателях. Одна из страниц посвящена нашему земляку, уроженцу Княгининского района, писателю-маринисту Виталию Григорьевичу Гузанову.

Гузанов, В.Г. Нагасаки: гавань надежды и благополучия: [ист. этюд] / В.Гузанов; о-во « Россия-Япония»; «Росзарубежцентр» при Правительстве РФ. –  М., 2000. – 56с.: ил.

Русские моряки всегда считали Нагасаки – гаванью надежды и благополучия. Посещали этот порт в молодые годы – юными кадетами, гардемаринами и мичманами – и тогда, когда становились адмиралами.  Бывали в Нагасаки и русские путешественники – ученые, писатели, художники. Одни по служебной надобности, другие из любопытства, так много в России говорилось об этой прекрасной японской гавани. В книге – альбоме публикуются портреты известных россиян, которые побывали в разные годы XIX столетия в Нагасаки, и оставили свой след в истории морского города – порта.

Гузанов, В.Г. Не спустивший флага: повести / В.Г. Гузанов. – Горький: Волго – Вятское кн. изд-во, 1986. – 367с.

В книгу вошли три повести: «Паренек из Сормова», «Командир принимает решение», «Соловецкие паруса», – посвященные героизму моряков-горьковчан в годы Великой Отечественной войны.

Гузанов, В.Г. Рыцарь студеного моря: повесть / В.Г. Гузанов. – Горький: Волго – Вятское кн. изд-во, 1989. – 176с. – (Рассказы о героическом).Документальная повесть о Герое Советского Союза нижегородце  Леониде Леонидовиче Новоспасском, офицере - североморце, для которого честь, долг, работа были не абстрактными понятиями, а жизненной позицией. Он стал моряком не по семейной традиции и не по призванию, но в его характере проявилась внутренняя готовность стать ратоборцом Отчизны. В лихую годину Великой Отечественной войны, командуя катером – «малым охотником» в Заполярье, он сделал все, чтобы приблизить Победу.

Гузанов, В.Г.Самурай в России: Русско – японская мозаика. Исторические этюды / В.Г. Гузанов. – М.: изд-во «Япония сегодня»,1999. – 256с.: ил.

Гузанов, В.Г.Тайна золотых шиллингов: Русско – японская мозаика. Исторические этюды. II-я часть книги «Самурай в России» / В.Г. Гузанов. – М.: изд-во МУП «Юго-Восток-сервис»,2000. – 128с.: ил.

Сборник исторических этюдов «Тайна золотых шиллингов» является логическим продолжением  русско – японской мозаики предыдущей книги «Самурай в России». В обоих сборниках  речь идет о реальных событиях и людях: русских и японцах – дипломатах и морских офицерах, имена которых нынче на скрижалях российской и японской истории.

Гузанов, В.Г. Хиросэ да Ольга: русская княжна – любимая женщина японского генерала: киноповесть / В.Г. Гузанов; о-во «Россия-Япония»; «Росзарубеж – центр» при МИД РФ. – М.: изд-во «Япония сегодня», 2002. –76.: ил.

Волею судеб автору была предоставлена возможность наблюдать за ходом этой правдивой истории и даже быть участником на ее последнем участке. Единственное что позволил он  себе – изменил имена и фамилии героев.

Гузанов, В.Г. «Я адмирал этого флота…»: Япония. Малоизвестное о А.В.Колчаке; «Уплывшее золото»: секретные документы / В.Г. Гузанов; о-во «Россия-Япония»; обложка, оформ. и ил. автора. – М.: изд-во ООО «Экспресс Полиграф Сервис, 2005. – 84с.:ил. – (Секретная экспедиция).

В книге собраны уникальные документы, которые заставляют задуматься, справедливо ли вешать ярлык казнокрада на Георгиевского кавалера, ученого и полярного исследователя, адмирала и флотоводца Александра Васильевича Колчака? И если в наши дни блуждают темные легенды о том, что российское золото Колчаком отдано японцам, значит, кому-то нужно, чтобы так думала общественность. Во всей этой газетной шумихе есть только слова…  И нет конкретных доказательств. Книга же Гузанова опирается на документы.

Примечания

Ссылки 
 Юнги соловецкие
 Тверская епархия. Вечная память
 Одиссей Белой Руси
http://biblio-kn-cbs.ucoz.ru/index/knigi_v_g_guzanova/0-79
https://vk.com/morskayabm

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века